Markham-Insel steht für:
 Markham Island in der Terra Nova Bay, Antarktis
 früherer Name der Scott-Insel, Antarktis